Арза́к-Арразиге́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6405. Всего в кантон Арзак-Арразиге входили 23 коммуны, из них главной коммуной являлась Арзак-Арразиге.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 6495 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Арзак-Арразиге на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи